Indicatie is het Latijnse woord voor 'aanwijzing'. Het begrip wordt in meerdere contexten en vakgebieden gebruikt:

 Indicatie (geneeskunde), aanwijzing dat een bepaalde behandeling nodig is bij een bepaalde aandoening.
 Indicatie (juridisch), aanwijzing dat een bepaalde rechtshypothese correct is.
 schatting, bijvoorbeeld in het kader van 'een indicatie van de kosten'

Zie ook 
 Contra-indicatie